Residente puede referirse a:
 El que habita, reside o tiene domicilio en un lugar.
 El que se aloja en una residencia.
 El funcionario o empleado que vive en el lugar donde tiene el cargo o empleo.

Salud 
 Médico Interno Residente (MIR)
 Farmacéutico Interno Residente (FIR)
 Biólogo Interno Residente (BIR)
 Químico Interno Residente (QIR o QUIR)
 Radiofísico Interno Residente (RFIR)
 Psicólogo Interno Residente (PIR)
 Enfermero Interno Residente (EIR)

Cargos administrativos 
 Residente, cargo diplomático de diversas potencias coloniales en territorios donde intentaban aumentar su influencia o dirigir los gobiernos locales.
 En Japón:
 Residente General de Corea, de 1910 a 1945.
 En España:
Inspector residente, del Consejo de Seguridad Nuclear en cada central nuclear
 En Estados Unidos:
 Comisionado Residente, un tipo de congresista estadounidense electo que no tiene derecho al voto.
 Comisionado Residente de Puerto Rico
 Comisionado Residente de las Filipinas, de 1907 a 1947.

Otros usos 
Ave residente, en ornitología, la que no hace migraciones estacionales.
 Programa residente, en informática.
 Monitor residente (MR), un componente de software.
DJ residente, un disc-jockey que trabaja en un mismo club.
Residente, rapero puertorriqueño.
 Residente o visitante, álbum.
 Residente, álbum.
Resident Evil